Il Nepal è una repubblica in Asia. La parola può anche indicare:

 Regno del Nepal – regno esistito nell'attuale Nepal dal 1768 al 2008
 Nepal – gruppo thrash metal argentino
 Madhav Kumar Nepal – politico nepalese